Le nom Cassiopée, issu du grec  via le latin , désigne depuis l'origine un personnage mythique et un astérisme.

Sciences et techniques 
En astronautique :

 Cassiopée est la première mission spatiale de Claudie Haigneré

En astronomie :
 Cassiopée est un astérisme ainsi que la constellation qui le contient. Outre ses étoiles, plusieurs objets remarquables de cette constellation en portent le nom : 
 Cassiopée A, la source d'ondes radio la plus puissante après le Soleil ;
 Cassiopée III, une galaxie naine du Groupe local.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, Cassiopée est une reine éthiopienne, mère d'Andromède.

Culture et société

Aviation 
 Le SO.90 Cassiopée est un prototype du SNCASO SO.95 Corse, un avion de transport léger construit par la SNCASO.

Justice 
 CASSIOPEE (ou Cassiopée) est un fichier français de recensement d'informations pénales.

Marine 
 Le Cassiopée est un chasseur de mines tripartite, de la Marine nationale française.

Anthroponyme 
 Cassiopée, de son vrai nom Véronique Lapierre (1977-), est une chanteuse canadienne, originaire de Québec.